Warren King je lahko:

 Warren King (risar)
 Warren King (snooker), avstralski igralec snookerja (rojen leta 1955)
 Warren King (Eureka), izmišljeni televizijski lik